Locomotion (von lat. locus „Ort, Stelle“ und motio „Bewegung“) bezeichnet:

 The Loco-Motion, ein durch eine Coverversion von Kylie Minogue nochmals bekannt gewordenes Lied von Little Eva und ein Modetanz aus den 1960er-Jahren
 eine Dampflokomotive von George Stephenson (eigentlich Locomotion No. 1), siehe Stockton and Darlington Railway
 Chris Sawyer’s Locomotion, ein Computerspiel von Chris Sawyer
 ein C64-Computerspiel der Firma Kingsoft
 Locomotion (Fernsehsender), ein Fernsehsender in Südamerika

Der eingedeutschte Begriff Lokomotion bezeichnet die aktive Fortbewegung eines Individuums oder Fahrzeugs.

Siehe auch:
 Lokomotive
 Lokomobil
 Automobil